Yang – jeden z dwóch pierwiastków w chińskiej koncepcji metafizycznej yin i yang
 Yang – powiat w Chinach, w prowincji Shaanxi, w prefekturze miejskiej Hanzhong